Hale County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hale County (Alabama) – okres státu Alabama
 Hale County (Texas) – okres státu Texas